Малый Кунашак — деревня  Кунашакского района Челябинской области. Входит в состав Куяшского сельского поселения.

Деревня основана как выселок из села Кунашак в 1925. В 1932 организован в деревне Аргаяшский конезавод № 45.

География 
Расположена в юго-западной  части района, на берегу озера Сар-Балык. Расстояние до районного центра, Кунашака, 37 км.

Население 

(в 1959 - 246, в 1970 - 222, в 1983 - 180, в 1995 — 44)

Улицы 
 Лесная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района